Рене ван дер Линден (, 14 декабря 1943 года, Гюлпен-Виттем) — нидерландский политик, представитель христианских демократов; председатель ПАСЕ с 2005 по 2008 г.

По предложению ван дер Линдена выработана и принята Резолюция ПАСЕ № 1481, осуждающая преступления тоталитарных коммунистических режимов.

Биография 

Политическую карьеру начал в Молодежной политической организация Католической народной партии Нидерландов ().

Окончил экономический факультет Тилбургского университета. С 1971 года по 1973 год — сотрудник Дирекции международных экономических отношений Министерства сельского хозяйства и рыболовства Нидерландов. С 1973 года по январь 1977 года — сотрудник Кабинета Европейского комиссара по вопросам сельского хозяйства и рыболовства Пьера Лардинуа, а с января по июнь 1977 года Кабинета Европейского комиссара Вределинга в Брюсселе (Бельгия).

С 8 июня 1977 года по 14 июля 1986 года и с 29 ноября 1988 года по 19 мая 1998 года — член Палаты представителей Генеральных штатов Нидерландов.

В 1986—1988 годах — Статс-секретарь Нидерландов по иностранным делам (отвечал за вопросы европейской интеграции).

С 8 июня 1999 года по 9 июня 2015 года — сенатор Генеральных штатов Нидерландов, а в 2009—2011 годах — председатель Сената.

С 2005 по 2008 год — председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Награды 
 : Кавалер ордена Оранских-Нассау (18 мая 1998 года)
 : Кавалер ордена Нидерландского льва (21 декабря 1988 года)
 : Командор ордена Оранских-Нассау (3 сентября 2007 года)
 : Командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1986 год)
 : Командор ордена Дубовой короны (18 апреля 1988 года)
 : Командор ордена Изабеллы Католички (10 декабря 1990 года)
 : Кавалер ордена Святого Григория Великого (20 октября 2003 года)
 : Кавалер ордена Святого Григория Великого (20 октября 2003 года)
 : Президентская медаль «За заслуги» (30 января 2005 года)
 : Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (15 сентября 2005 года)
 : Офицер ордена Возрождения Польши (30 апреля 2006 года)
 : Кавалер Большого креста ордена Святого Марина (2006 год)
 : Командор ордена Почётного легиона (ноябрь 2007 года)
 : Командор 1-го класса ордена Данеброг (19 августа 2009 года) 
 : Великий офицер ордена Леопольда II (21 января 2011 года)
 : Кавалер ордена Республики (14 февраля 2013 года)
 : Орден «Дружба» (13 декабря 2013 года) — за особые заслуги в развитии связей дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Королевством Нидерландов
 Почётный гражданин города Нафплион
 Почётный гражданин города Льежа
 Почётный Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы

См. также 
 Резолюция Совета Европы 1481

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Parlement.com
 Ван дер Линден: решение о новом председателе ПАСЕ ещё не принято 18.01.2008
 Владимир Путин встретился в Москве с уходящим в отставку главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линденом 20.01.2008.

Персоналии по алфавиту
Председатели Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов
Главы Парламентской ассамблеи Совета Европы
Члены Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов
Лоббисты Европейского союза